Lindern (Oslo) - wijk in Oslo, Noorwegen
 Lindern (Geilenkirchen) - wijk in Geilenkirchen, Duitsland
 Lindern (Cloppenburg) - gemeente in Duitsland